Die Prva Liga 2022/23 ist die 17. Spielzeit der zweithöchsten Spielklasse im serbischen Männerfußball. Sie begann am 30. Juli 2022 und endet im Mai 2023.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielen an 30 Spieltagen zunächst jeweils zweimal gegeneinander. Danach wird die Liga geteilt, sodass die Teams auf den Plätzen 1 bis 8 in der Meisterrunde zwei direkte Aufsteiger in die SuperLiga ausspielen. Die Vereine auf den Plätzen Drei und Vier spielen in der Relegation gegen den Mannschaften der Plätze 13 und 14 aus der SuperLiga. Alle Ergebnisse aus der Vorrunde werden übernommen.

In der Abstiegsrunde spielen die Vereine auf den Rängen 9 bis 16 vier Absteiger aus. In den Finalrunden wird jeweils einmal gegeneinander angetreten und die Punkte aus der Vorrunde gutgeschrieben. Am Saisonende hat jede Mannschaft 37 Spiele absolviert.

Vereine 
Teilnehmer sind die neun verbliebenen Mannschaften aus der letzten Saison, FK Metalac als Absteiger aus der SuperLiga, sowie fünf Aufsteiger aus der Srpska Liga. Der zweite Absteiger aus der SuperLiga, FK Proleter Novi Sad fusionierte mit dem RFK Novi Sad 1921, der dessen Ligaplatz übernahm. OFK Žarkovo hatte sich aus finanziellen Gründen gegen ein Verbleib in der SuperLiga entschieden.

Vorrunde 
 Tabelle

Meisterrunde 
Die acht bestplatzierten Teams der Vorrunde treten je einmal gegeneinander an. Alle Ergebnisse aus der Vorrunde werden übertragen.

Abstiegsrunde 
Die acht Vereine auf den Plätzen 9 bis 16 der Vorrunde treten je einmal gegeneinander an. Alle Ergebnisse aus der Vorrunde werden übertragen.

Play-offs 
Die Mannschaften auf den Plätzen 3 und 4 treffen auf die Vereine, die Platz 13 und 14 in der Super Liga erreichen.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Homepage der Prva Liga (serbisch)
 Ausführliche Statistiken auf rsssf.com (englisch)
 Ergebnisse und Tabelle soccerway.com
 Prva Liga Srbije srbijasport.net

Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022/23